Il doppio del torneo di tennis Bristol Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Christo Steyn e Danie Visser che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Wally Masur 6–7, 7–6, 12–10.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Wally Masur (finale)
 Mike Leach /  Tim Wilkison (primo turno)

 Christo Steyn /  Danie Visser (campioni)
 Jeremy Bates /  Michiel Schapers (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1986